Спи́сок ювіле́йних та па́м'ятних моне́т Украї́ни з дорогоці́нних мета́лів — це список пам'ятних та ювілейних монет, випущених Національним банком України, за матеріалом виготовлення які є срібними, золотими або біметалевими з срібла й золота. Всього ювілейних та пам'ятних монет за час незалежності України станом на 15 лютого 2023 року було випущено 943. З них 417 з дорогоцінних металів (359 срібних, 52 золоті та 6 біметалевих). Ювілейні і пам'ятні монети почали випускатися Національним банком з 1995 року, з 943 монет — 21 монета номінована в карбованцях і 922 у гривнях. Нижче наведена класифікація дорогоцінних монет за металом та датою випуску.

Статистична таблиця випуску монет за металом та роками 

Карбування та введення в обіг ювілейних та пам'ятних монет України почалося 1995 року. Першою ювілейною монетою яку було введено в обіг 7 травня 1995 року, стала монета присвячена 50-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років. Першою ж монетою з дорогоцінного металу стала срібна монета присвячена 50-річчю Організації Об'єднаних Націй, яку було введено в обіг 7 березня 1996 року.

Монети зі срібла

Біметалеві монети з дорогоцінних металів

Монети із золота

Класифікація монет за тематикою 
Пам'ятні та ювілейні монети НБУ поділяються на 35 серій, монети які не ввійшли до жодної з серій, відносяться до інших монет.

 2000-ліття Різдва Христового
 Античні пам'ятки України
 Безсмертна моя Україно
 Видатні особистості України
 Вищі навчальні заклади України
 Відродження української державності
 Відродження християнської духовності в Україні
 Герої козацької доби
 Героям Майдану
 Гетьманські столиці
 Дитячий Зодіак
 Духовні скарби України
 Збройні Сили України
 Знаки зодіаку
 Княжа Україна
 Літаки України
 Міста-герої України
 Морська історія України
 На межі тисячоліть
 Найменша золота монета
 Народні музичні інструменти
 Народні промисли та ремесла України
 Області України
 Обрядові свята України
 Пам'ятки давніх культур України
 Пам'ятки архітектури України
 Перемога у Великій Вітчизняній війні 1941—1945 років
 Славетні роди України
 Спорт
 Стародавні міста України
 Східний календар
 Україна космічна
 Українська спадщина
 Фауна в пам'ятках культури України
 Флора і фауна
 Інші монети

Див. також 

 Список ювілейних та пам'ятних монет України з недорогоцінних металів
 Список золотих монет України
 Пам'ятна монета
 Ювілейна монета

Примітки

Посилання 
  Пам'ятні та ювілейні монети Національного банку України 

Національний банк України
Пам'ятні та ювілейні монети України
Списки:Монети України